BMW M56 - silnik BMW

M56

Silniki BMW
Silniki rzędowe